— персонаж видеоигр компании Nintendo, созданный Сигэру Миямото. Являясь талисманом Nintendo и основным героем серии, Марио появился в более чем 200 видеоиграх с момента своего создания. Впервые появился в игре для игрового автомата Donkey Kong  1981 года под изначальным именем Прыгун (), и был он тогда не водопроводчиком, а плотником. Хотя первоначально он был героем платформеров, начиная с Donkey Kong, Марио в настоящее время появляется в различных жанрах видеоигр, таких как гонки, головоломки, RPG, файтинги и спорт. Из-за частого обозначения Марио и его брата Луиджи собирательным термином «Братья Марио» (Mario Brothers) ходили слухи, что его полное имя — Марио Марио. В 1980-х Nintendo официально заявила, что ни Марио, ни Луиджи не имеют фамилии, однако 14 сентября 2015 года (во время тридцатилетия серии Super Mario) Сигэру Миямото официально объявил, что полное имя Марио — Ма́рио Ма́рио, а Луиджи — Луи́джи Ма́рио (в фильме «Супербратья Марио» их уже звали так). Марио изображается как невысокий, итало-американский водопроводчик, который живёт в Грибном королевстве. Он неоднократно останавливает злодея Боузера, который планирует похитить принцессу Пич и подчинить Грибное королевство. У него есть другие враги и конкуренты, в том числе горилла Донки Конг и бизнесмен Варио. С 1992 года Марио озвучивается Чарльзом Мартине.

Как талисман Nintendo, Марио — самый знаменитый персонаж в истории видеоигр, и его изображение обычно связано с видеоиграми. Видеоигр Марио, в целом, было продано более 210 миллионов единиц, что делает серию Марио бестселлером серий игр всех времён.

Внешний вид 
В первых играх Марио изображался на экране при помощи двухмерных спрайтов, но с развитием технологий на смену спрайтам пришли трёхмерные полигональные модели.

У Марио есть три отличительных признака — усы, кепка и комбинезон. По словам Миямото, усы были даны Марио, чтобы визуально отделить нос от лица, кепка — потому что на спрайте маленького разрешения было невозможно нарисовать узнаваемую причёску, комбинезон — чтобы лучше передать движения рук.

Характер 

Характер Марио несколько «смазан» — это сделано для того, чтобы игрок смог идентифицировать себя с ним. Но выделить основные черты вполне возможно: это смелость, открытость и дружелюбие ко всем. В мультсериале (равно как и в некоторых играх) раскрывается, что он ещё и привязан к еде (примеры — его фразы «What? Only one pizza?» («Что? Только одна пицца?»), «Save the spaghetti!» («Храни спагетти!») и прочие). Наиболее ярко это его качество проявляется в игре Super Mario Sunshine: во время полёта на курорт Марио просматривает рекламный ролик, оказывается практически загипнотизирован мыслями о демонстрировавшейся в этом ролике еде и перестаёт замечать происходящее вокруг.

Несмотря на то, что Марио — положительный персонаж, который всегда готов поступиться своими интересами в интересах других, ничто человеческое ему не чуждо. Марио часто ведёт себя довольно безрассудно и неосмотрительно. Возможно, в этом виноват его южный темперамент. Кроме того, Марио не переносит проигрышей. Во многих играх есть сцены, которые подтверждают такое его качество. Например, если Марио проигрывает своему брату Луиджи в теннис в одной из игр, то игроку демонстрируется заставка, как Марио поздравляет Луиджи и одновременно наступает ему на ногу.

В играх, где Марио ещё малыш, его характер почти тот же: он дружелюбен и смел, но иногда ведёт себя как ребёнок-плакса, особенно в ситуациях, когда проигрывает (как и взрослая версия); например, в игре Super Mario Tennis Малыш Марио, проиграв, моментально закатывает истерику.

Профессии Марио 
Основная профессия — водопроводчик. Также ему удалось попробовать себя в роли плотника (Donkey Kong и Donkey Kong Jr.), врача (Dr. Mario), строителя (Wrecking Crew), официанта (Yoshi), художника (Mario Paint), спортсмена (серия спортивных игр с участием Марио и других персонажей), тренера (Tennis), рефери (Punch-Out).

В игре Super Mario Odyssey присутствует огромное количество различных костюмов для Марио, включая униформы вышеперечисленных профессий.

Критика и отзывы

Персонаж в рейтингах 
 Марио — самый узнаваемый персонаж компьютерных игр и назван иконой игровой индустрии.
 Марио был одним из первых персонажей, представленных на Аллее игр (в 2005 году, вместе с Соником и Линком).
 Марио — первый персонаж видеоигр, удостоившийся восковой фигуры в знаменитом голливудском музее восковых фигур.
 Марио представлен GameDaily как пример «маловероятного героя» () — одного из 25 архетипов компьютерных персонажей.
 Марио занимает четвёртое место в списке десяти лучших персонажей серии Super Smash Bros. по версии GameDaily.
 Марио занимает четвёртое место в списке ста лучших персонажей всех времён. Причём это наивысшая позиция для игрового персонажа.
 Марио и Луиджи заняли 1 место в рейтинге «самых лучших перекрашенных персонажей компьютерных игр» сайта GamePro в 2009 году.
 В рейтинге IGN «100 злодеев видеоигр» () Марио занял последнее сотое место за счёт роли антагониста игры Donkey Kong Jr..
 Марио получил первое место в списке пятидесяти лучших персонажей компьютерных игр по версии книги рекордов Гиннесса.

Примечания

Ссылки 
 Nintendo of America’s official website for the Mario series
 The Evolution of Mario Timeline and Collage 
 Играйте в Super Mario Bros онлайн

Mario
Вымышленные врачи
Вымышленные близнецы
Персонажи игр Mario
Персонажи-пирокинетики
Мужские персонажи компьютерных игр